McPherson é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de McPherson (Dakota do Sul)
Condado de McPherson (Kansas)
Condado de McPherson (Nebraska)

Desambiguações de topônimos